Зеландія — острів у Балтійському морі, належить Данії.
 Зеландія — адміністративний регіон у Данії.
 Зеландія — провінція на південному заході Нідерландів.
 Зеландія — майже затоплений континент, поблизу Австралії, видима частина якого — Нова Зеландія та Нова Каледонія.
 Графство Зеландія — історична держава у складі Священної Римської імперії.